Comercial Esporte Clube pode ser:

 Comercial Esporte Clube (Pesqueira)
 Comercial Esporte Clube (Poconé)
 Comercial Esporte Clube (Registro)
 Comercial Esporte Clube (Serra Talhada)
 Comercial Esporte Clube (Três Lagoas)
 Comercial Esporte Clube (Viçosa)

Ver também 
 Esporte Clube Comercial (Campo Grande)
 Esporte Clube Comercial (Paraná)

Desambiguação